Příjmení Martiník nosí více významných osobností:

 Jan Martiník (* 1983) – český operní pěvec – basista
 Jaromír Martiník (* 1928) – český malíř
 Markéta Martiníková (* 1987) – česká zpěvačka a herečka
 Tomáš Martiník (* 1973) – český florbalový trenér a hráč